Fantaisie steht für:

 Schloss Fantaisie in Eckersdorf (Oberfranken, Landkreis Bayreuth)
 Fantaisie, französische Schreibweise der Kompositionsform Fantasie

Siehe auch:
 Fantaisie-Impromptu
 Morceaux de fantaisie (Rachmaninow)
 Phantasie